Planner.
 Planner — функционально-логический язык программирования, схожий по своему синтаксису с Лиспом.
 Planner — программа с открытым кодом для управления задачами и проектами.
 Planner 5D — условно-бесплатное веб-приложение для проектирования помещений и дизайна интерьера в виде 2D и 3D моделей.